Reblin steht für:
 Flávio Reblin (* 1988), brasilianischer Radsportler
 Reblin (Herscheid), Ortsteil der Gemeinde Herscheid
 Reblin, Kreis Schlawe/Pommern, deutscher Name des polnischen Ortes Reblino in der Woiwodschaft Pommern 

Siehe auch:
 Rebling